Уросозеро — топоним в Карелии.

 Уросозеро — посёлок при станции в составе Поповпорожского сельского поселения Сегежского района Республики Карелия.
 Уросозеро (озеро) — озеро в Карелии.
 Уросозеро (станция) — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги.

Примечания